Untergraben steht für:

 der einer Wassermühle abführende Wassergraben, siehe Mühlkanal
 Untergraben (Radevormwald), Ortsteil von Radevormwald im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Untergraben (Gemeinde Weißenstein), Ortsteil von Weißenstein, Bezik Villach-Land, Kärnten
 Untergraben (Gemeinde Hafnerbach), Ortschaft in Hafnerbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Untergraben (Gemeinde Kirnberg), Ortschaft in Kirnberg an der Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Untergraben (Gemeinde Ybbs), Ortsteil von Ybbs an der Donau, Bezik Melk, Niederösterreich
 Untergraben (Weimar), Straßenzug in Weimar, Thüringen